De Wrekers, een Britse televisieserie uit de jaren 60
The Avengers (Marvel), vertaald als De Wrekers en later De Vergelders, een superheldenteam dat is samengesteld uit personages uit de Marvel Comics